Европско првенство у кошарци 1947. је регионално кошаркашко такмичење организован под покровитељством ФИБЕ. Одржано је у Чехословачкој у Прагу. На првенству су учествовале репрезентације Албаније, Аустрије, Белгије, Бугарске, Египта, Француске, Мађарске, Италије, Холандије, Пољске, Румуније, Совјетског Савеза, Југославије и домаћин Чехословачка.

Турнир

Прелиминарна рунда 
Четрнаест екипа било је подељено у четири групе. У групама А и Д било је по четири тима, док су групе Б и Ц бројале три екипе. Свака екипа играла је по једну утакмицу са свим осталим екипама из своје групе. За победу добијало се два поен, а за пораз један поен. Добијени поени користили су се за рангирање у групи. Прве две екипе из сваке групе настављале су такмиченје у полуфиналу. Преостале екипе играле су за пласман од 8. до 14. места.

Група А 
1. коло :

2. коло :

3. коло :

Табела групе А:

Група Б 
1. коло :

2. коло :

3. коло :

Табела групе Б:

Група Ц 
1. коло :

2. коло :

3. коло :

Табела групе Ц:

Група Д 
1. коло :

2. коло :

3. коло :

Табела групе Д:

Утакмице за пласман од 9. до 14. места 
Тимови који су у групама А и Д зауаели 3. и 4. место и тимови који су у групама Б и Ц заузели 3. место распоређени су у две нове групе. Систем такмиченња у новим групама је био исти као у претходним групама.

Група 3 
1. коло :

2. коло :

3. коло :

Табела групе 3:

Група 4 
1. коло :

2. коло :

3. коло :

Табела групе 4:

Утакмице за пласман 
После завршеног такмичења по групама екипе које су заузеле исо место у групи 3 и 4 играле су међусобно за пласман. Победници група за 9. место, другопласирани за 11. место и трећепласирани за 13. место.

Утакмица за 9. место:

Утакмица за 11. место:

Утакмица за 13. место:

Полуфинална рунда 
Екипе које су заузеле прва два места у групама А, Б, Ц и Д распоређене су у групе 1 и 2. Систем такмичења је исти као у претходним групама.

Група 1 
1. коло :

2. коло :

3. коло :

Табела групе 1:

Група 2 
1. коло :

2. коло :

3. коло :

Табела групе 2:

Финална рунда 
Након завршене борбе по групама 1 и 2 игране су утакмице за пласман. Првопласиране екипе из група 1 и 2 играле су за прво место на шампионату, другопласиране екипе из група за треће место на шампионату, трећепласиране екипе из грпа за пето место на шампионату и четвртопласиране екипе за седмо место на шампионату.

Резултат утакмице за 7. мест:

Резултат утакмице за 5. мест:

Резултат утакмице за 3. мест:

Резултат финалене утакмице:

Коначан пласман

Спољашње везе 

 ФИБА Еуробаскет 1947
 Шампионат 1947 (-{Eurobasket.com}-)

 
Европска првенства у кошарци
Кошарка у Чехословачкој
Спорт у Прагу
Кошарка у 1947.